Земчёнок — фамилия славянских народов

 Земчёнок, Артём Игоревич (род. 1991) — российский хоккеист, защитник.
 Земчёнок, Денис Игоревич (род. 1987) — российский волейболист, диагональный казанского «Зенита» и сборной России.